Мурашиний лев (Myrmeleon) — рід сітчастокрилих комах з родини мурашині леви (Myrmeleontidae). Понад 150 видів, які зустрічаються майже по всьому світу.

Поширення 
Повсюдно, але головним чином у тропіках і субтропіках Африки, Азії, Австралії та Америки.

Опис 
Довжина дорослих особин близько 5 см (зовні нагадують бабок); вусики короткі, булавоподібні. Личинки (близько 1 см) живуть на піщаних ґрунтах, де риють воронкоподібні ловчі ямки (від 1 до 4 см в діаметрі) для ловіння здобичі. Розвиток личинок триває до 2-3 років. Диплоїдний хромосомний набір у звичайного мурашиного лева 2n=12 (у самця статеві хромосоми XY).

Систематика 
Понад 150 видів. Для колишнього СРСР було зазначено 7 видів. Рід вперше виділив 1767 року шведський натураліст Карлом Ліннеєм на підставі типового виду  і відніс до триби Myrmeleontini з підродини Myrmeleontinae.

Примітки

Література 
 Захаренко А. В., Кривохатский В. А. Сетчатокрылые (Neuroptera) европейской части бывшего СССР // Изв. Харьков. энтомол. о-ва. — 1993 б. — Т. I, вып. 2. — С. 34—83.

Посилання 
 
 
 

Мурашині леви
Роди комах